Benndorf ist der Name folgender Orte:

 in Sachsen-Anhalt:
 Benndorf, Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz
 Benndorf (Gröbers), Ortsteil der Ortschaft Gröbers, Kabelsketal, Saalekreis
 Benndorf (Lanitz-Hassel-Tal), Ortsteil  von Lanitz-Hassel-Tal, Burgenlandkreis
 Benndorf (Braunsbedra), durch den Braunkohlenabbau verschwundener Ortsteil von Braunsbedra, Saalekreis 
 Benndorf, Bendorf, Wüstung zwischen Laucha und Weischütz gelegen, Burgenlandkreis
 in Sachsen:
 Benndorf (Delitzsch), Ortsteil der Stadt Delitzsch, Landkreis Nordsachsen
 Benndorf (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig
in Thüringen
 Benndorf (Uhlstädt-Kirchhasel), Wüstung

Benndorf ist der Familienname folgender Personen:
 einer adligen Familie "von Benndorf"
 Bernd Benndorf (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Cornelie Benndorf-Much (1880–1962), österreichische Anglistin, Turnpädagogin und Gymnasialdirektorin 
 Friedrich Kurt Benndorf (1871–1945), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Günter Benndorf (1925–1992), deutscher Sänger (Tenor)
 Hans Benndorf (1870–1953), österreichischer Physiker
 Helene Benndorf (1897–1984), deutsche Bibliothekarin
 Karl-Heinz Benndorf (1919–1995), deutscher Aquarellist und Bildhauer 
 Michael Benndorf (* 1952), Präsident des Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg
 Otto Benndorf (1838–1907), deutscher Klassischer Archäologe
 Paul Benndorf (1859–1926), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Sepulkralforscher
 Steffen Benndorf (* 1974), deutscher Spieleautor
 Wolfgang Benndorf (1901–1959), österreichischer Direktor der Universitätsbibliothek Graz

Siehe auch:
 Bendorf (Begriffsklärung)
 Beendorf
 Benstorf
 Behnsdorf
 Bensdorf
 Bensdorp
 Penndorf